Вермоїн () — португальська власна назва.

Топоніми

Абаде-де-Вермоїн — парафія.
 Вермоїн (Віла-Нова-де-Фамалікан) — парафія.